Brüderchen und Schwesterchen ist der Titel von
 Brüderchen und Schwesterchen, Grimmsches Märchen

 Brüderchen und Schwesterchen (1953), deutsche Märchenverfilmung von Walter Oehmichen
 Brüderchen und Schwesterchen (2008), deutsche Märchenverfilmung von Wolfgang Eißler

 Trivialnahme für das Gefleckte Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)

Siehe auch